

Patronymes 

Ory est un nom de famille notamment porté par :

 Gisèle Ory, femme politique suisse, députée PS au Conseil des États ;
 Joseph Ory (1852-1921), médecin militaire, député de la Loire et maire de Feurs ;
 Julien Ory, (1996-), joueur français de rugby à XV ;
 Kid Ory, joueur de trombone et chef d'orchestre américain, souvent dans l'orchestre de Louis Armstrong ;
 Meghan Ory (1982-), est une actrice canadienne ;
 Michel Ory est un astronome amateur qui a découvert la comète périodique 304P/Ory ;
 Pascal Ory, historien français, ancien élève de René Rémond ;
 Sophie Ory (1980- ), neurologue et romancière française, connue sous le nom de plume de Sophie Tal Men

Divers 

Le Comte Ory, opéra de Rossini.
ORY est un code, qui signifie : Aéroport d'Orly, aéroport de Paris-Orly (France), selon le code AITA des aéroports.

Code